Раменка:

Гидроним 
 Раменка — река на юго-западе Москвы, приток нижней Сетуни.
 Раменка — река во Владимирской области.
 Раменка — река в Клинском районе Московской области.
 Раменка — река в Истринском районе Московской области.
 Раменка — река в Егорьевском и Коломенском районах Московской области.

Топоним 
 Раменка — деревня в Смоленской области.
 Раменка — посёлок в Сосновском районе Тамбовской области
 Раменка — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области

См. также 
 Белораменка — посёлок в Ардатовском районе Нижегородской области
 Пустораменка
 Раменки
 Раменье